

Населені пункти та їхні частини
 Бродово — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Бродово — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Бродово — село в гміні Ілово-Осада Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бродово — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Бродово — лісова осада в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства

Бродово — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Бродово — присілок, Пошехонський район, Ярославська область

Примітки